Benedictus – forma latina del nome proprio di persona Benedetto
Benedictus – canto liturgico che, nella Messa cattolica, segue il Sanctus.
Benedictus – cantico evangelico, pronunziato da Zaccaria, padre di Giovanni Battista, e riportato nel Vangelo di Luca.